Quaranta steht für:

 Quaranta, ein italienisches Adelsgeschlecht aus Salerno – zu Namensträgern siehe dort

Quaranta ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Quaranta (1936–2023), Präsidenten des italienischen Verfassungsgerichtes
 Gianni Quaranta (* 1943), italienischer Artdirector und Szenenbildner
 Ivan Quaranta (* 1974), italienischer Radrennfahrer